Села:
 Побєдне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Побєдне — Автономна Республіка Крим, Сакський район